Футболіст року в Угорщині – приз, який щорічно починаючи з 1901 року вручає Угорська федерація футболу. З 1998 року паралельно присуджується приз Золотий М'яч, лауреатів якого обирають журналісти.

Найкращий гравець року

Золотий м'яч

Посилання 
 Список на worldfootball.net 

Футбол в Угорщині
Нагороди футболісту року